Игорь Михайлович Гаврилов (12 мая 1972, Псков) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник псковского футбола. Играл в детской команде вместе с Дмитрием Аленичевым. Несколько лет провел за местный «Машиностроитель». В 1994 году вместе с партнером Андреем Аленичевым и главным тренером команды Владимиром Косоговым получил приглашение из Хорватии от клуба «Самобор». Позднее они перебрались в бельгийский «Генк». В 1996 году Гаврилов провел шесть матчей за коллектив хорватской высшей лиги «Славония».

Затем вернулся в Россию, где несколько лет выступал за команды из Второго дивизиона.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Машиностроитель» Псков
Игроки ФК «Карпаты» Мукачево
Игроки ФК «Самобор»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Славония»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Луки-Энергия»
Игроки ФК БСК